Warped – album dei D'Molls del 1990
 Warped – singolo dei Red Hot Chili Peppers del 1995
 Warped Tour – tournée di musica e sport estremi
 Crash Bandicoot 3: Warped – videogioco del 1998 per Ps1